Kuhlrade bezeichnet Orte in Deutschland:

 Ortsteil Kuhlrade der Gemeinde Carlow in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil Kuhlrade der Stadt Marlow in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil Kuhlrade der Gemeinde Wankendorf in Schleswig-Holstein